El término Addicted To You —en español: Adicto a ti— puede hacer referencia a:

 Addicted To You, canción de Shakira;
 Addicted To You, canción de Avicii.